L'ex chiesa di Santa Maria del Tempio in viale Cavour, angolo con via Armari, è stata una chiesa di Ferrara che al momento della sua costruzione si trovava esterna alla cerchia delle mura cittadine. Aveva un ospizio e un convento.

Storia 
Fu detta anticamente anche "del Guazzaturo" (perché nelle vicinanze c'era il Canale Panfilio dove si portavano i cavalli a bere) o "della Rosa" (dal termine per "roggia", roxa) e appartenne all'ordine templare. Risaliva probabilmente alla metà del XII secolo, epoca in cui ne fu attestata per la prima volta l'esistenza dai documenti che confermano la presenza templare a Ferrara.

In prossimità del loro palazzo in Ferrara nella strada della Rosa, i principi Giocoli contribuirono con importanti sostanze alla costruzione della Chiesa, ove fecero realizzare l'imponente cappella gentilizia detta "della rosa" ove si custodirono per secoli parecchie sepolture degli esponenti del casato. Il primo a esservi sepolto fu il templare Giocolo Giocoli II, già "capo dei nobili e signore del popolo", per il periodo 1270-1298..

Della chiesa, distrutta in gran parte dai bombarbamenti del 1944, rimangono solo i resti di un chiostro ricostruito e inglobato nel palazzo INA sorto in angolo di viale Cavour.

All'interno di questa chiesa fino al 1933 era collocato il compianto sul Cristo morto di Guido Mazzoni quando fu esposto nella mostra dedicata all'arte del rinascimento ferrarese e poi trasferito definitivamente nella chiesa del Gesù.

Galleria d'immagini

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Viale Cavour

Altri progetti 

Maria del Tempio
Ferrara, Chiesa di Santa Maria del Tempio
Chiese dedicate a Maria